Schwankungsbreite steht für:

 im Allgemeinen manchmal für Abweichung
 in der Mathematik für Oszillation (Topologie)
 u. a. in der Wirtschaftswissenschaft und im Finanzwesen, besonders im Börsenwesen, den Bereich, innerhalb dessen ein Wert schwankt, siehe Volatilität